Nakučani est un toponyme qui peut désigner :
Nakučani, un village de Serbie situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
Nakučani, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva.